Puede referirse a:
 El nombre común de la planta Cicer arietinum
 El nombre común de la planta Lathyrus cicera
 Modismo equivalente a oveja negra